Daniel Waters se poate referi la:
 Daniel Waters (scenarist) (n. 1962), scenarist american și regizor de film
 Daniel Waters (romancier) (n. 1969), autor american de romane pentru adolescenți 
 Daniel Waters (minutemen) (1731–1816), minutemen și ofițer Continental Navy și United States Navy
 Dan Waters, politician din Ontario, Canada